Sten Lindeberg kan syfta på:

* Sten Lindeberg (1894–1954), svensk läkare och konstsamlare
 Sten Lindeberg (född 1938), svensk arkitekt